Ortho, une commune de Belgique ;
 En chimie, préfixe pour une forme d'isomérie des composés aromatiques, voir Nomenclature des dérivés benzéniques ;
 En chimie, préfixe pour les oxoacides les plus hydroxylés d'une série, voir Catégorie:Acide ortho ;

Ortho- est un préfixe grec signifiant droit ou correct et entrant dans la construction de plusieurs termes, en particulier techniques ou scientifiques, apocope de :
 Orthodoxie ;
 Orthodromie ;
 Orthogonalité ;
 Orthographe ;
 Orthophonie ;
 Orthophotographie (ou orthophoto, parfois abrégée en ortho)
 ...